Ривье́р () — французское слово «река».

Фамилия 
 
 Ривьер, Брайтон (Briton Rivière, 1840—1920) — английский живописец.
 Ривьер, Вильям (William Rivier, ?—?) — швейцарский шахматист.
 Ривьер, Жак — французский хоккеист на траве.
 Ривьер, Жюль Арну де (1830—1905) — французский шахматист и шахматный журналист.
 Ривьер, Йоанн (род. 1984) — французский футболист.
 Ривьер, Лазар (Lazare Rivière, лат. Lazarus Riverus; 1589—1655) — французский врач.
 Ривьер, Мари (род. 1956) — французская актриса.
 Ривьер, Осборн (1932—2017) — политический и дипломатический деятель Доминики.
 Ривьер, Шарль Франсуа (1763—1828) — французский генерал и дипломат.
 Ривьер, Шарль Эрар ди (1789—1850) — гаитянский политический и военный деятель, офицер гаитянской армии.
 Ривьер, Эмманюэль (род. 1990) — французский футболист, нападающий английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».

 Ривьер, Ирина Константиновна (1934—2015) — советский, российский зоолог, карцинолог и гидробиолог.

Коммуны во Франции 
 Ривьер () — коммуна во Франции, регион Центр, департамент Эндр и Луара
 Ривьер () — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале
 Ривьер () — коммуна во Франции, регион Пуату — Шаранта, департамент Шаранта
 Ривьер () — коммуна во Франции, регион Лангедок — Руссильйон, департамент Гар
 Ривьер () — коммуна во Франции, регион Юг — Пиренеи, департамент Тарн
 Же-Ривьер — коммуна во Франции, регион Юг — Пиренеи, департамент Жер
 Сен-Клар-де-Ривьер — коммуна во Франции, регион Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна

См. также 
 Ривьера (значения)
 Ривер
 Река (значения)